Grodziszcze peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Grodziszcze, un village dans la powiat de Polkowice
 Grodziszcze, un village dans la powiat de Świdnica
 Grodziszcze, un village dans la powiat de Ząbkowice Śląskie

 dans la voïvodie de Lubusz
 Grodziszcze, un village dans la powiat de Świebodzin
 Grodziszcze, un village dans la powiat de Żary